

Cinema 
 Il padrone del mondo (Der Meister der Welt) – film del 1927 diretto da Gennaro Righelli
Il padrone del mondo (Master of the World) – film del 1961 diretto da William N. Witney, tratto dal romanzo di Verne
Il padrone del mondo – film del 1983 diretto da Alberto Cavallone

Letteratura 
Padrone del mondo (Maître du Monde) – romanzo di Jules Verne del 1904
Il padrone del mondo (Lord of the World) – romanzo di Robert Hugh Benson del 1907